Jundt ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Jundt (* 1970), deutsche Medizinerin und Hochschulprofessorin
 Gustave Jundt (1830–1884), französischer Kunstmaler, Karikaturist